Christian Friedrich Endter (1728-1793), organista i compositor alemany
 J. N. Endter, organista i compositor alemany del segle XIX